Janusz Gortat (ur. 1948) – bokser, dwukrotny medalista olimpijski
 Marcin Gortat (ur. 1984) – koszykarz, reprezentant Polski
 Robert Gortat (ur. 1972) – bokser
 Radzisława Gortat (ur. 1949) – politolog i wykładowczyni
 Wincenty Gortat (1899–1987) – rolnik, samorządowiec, poseł na Sejm IV kadencji w II Rzeczypospolitej.